

1 – 500

501 – 1000

1001 – 1500

1501-do chwili obecnej

Bibliografia 
 
 
 
 

Drzewa genealogiczne